Localidades romenas
Ulmeni (Maramureș) — cidade  (oraș)
Ulmeni (Buzău) — comuna da Munténia
Ulmeni (Călărași) — comuna da Munténia

Desambiguações de topônimos